Immonen är ett finskt efternamn som bärs av bland andra

 Riitta Immonen (1918–2008), finländsk modeskapare och entreprenör
 Janne Immonen (född 1968), finländsk skidlöpare
 Jarkko Immonen (född 1982), finländsk ishockeyspelare
 Olli Immonen (född 1986), finländsk politiker

Finska efternamn